Параша — многозначный термин.

Имена 
 Параша — уменьшительное от женского имени Прасковья, Параскева. Эта форма неоднократно встречается как имя героинь Державина, Пушкина, Лермонтова:
 Пара́ша — героиня поэмы «Медный всадник».
 Пара́ша — героиня поэмы «Домик в Коломне».
 Параша — поэма И. С. Тургенева. См. Возвращение в Москву и начало литературной деятельности Тургенева.

Реки 
 Параша — река, приток Волги.
 Параша — река, приток Левинки.

Другое 
 Пара́ша — сосуд для испражнений в тюремной камере.
 Параша́ — абзац в Свитке Торы.
 Параша — боевой топор. Атрибут группы божеств в индуизме.